Stalag 324 w Grądach
 Stalag 324 w Łosośnie